El término redundancia, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El pleonasmo (o «redundancia»), una expresión en la que aparecen uno o más términos repetidos innecesariamente.
 La redundancia (lingüística), la información que se expresa más de una vez.
 La redundancia de materiales, la disposición de varios equipos, o de varios procesos, o de varios repuestos, o de todo otro elemento participante, en una solución electrónica, mecánica, o industrial.
 La redundancia (teoría de la información), la propiedad de los mensajes que consiste en tener partes que no aportan nueva información o que «repiten» parte de esta.
 La redundancia de sistemas, propiedad de un sistema por la cual se disponen partes que desempeñan la misma función para prevenir situaciones de fallo.